Франция приняла участие в «Евровидении 1963», проходившем в Лондоне, Великобритания. Страну представил Ален Баррьер с авторской песней «Elle était si jolie», выступавший под номером 11. В этом году страна заняла пятое место, получив 25 баллов. Комментатором конкурса от Франции в этом году стал Пьер Черния (RTF), а глашатаем — Арман Лану.

Ален Баррьер выступил в сопровождении оркестра под руководством Франка Пурселя.

Баррьер был выбран путём внутреннего отбора телеканала RTF. Известно, что в отборе участвовало 28 песен, среди участников присутствовали также Жан Ферра, Изабель Обре и Нана Мускури.

Отказ от проведения 
Несмотря на победу в предыдущем году, Франция отказалась в организации «Евровидения» в этом году из-за финансовых трудностей, так как уже проводила у себя конкурс в 1959 и 1961 годах. Право принимать было передано Великобритании.

Страны, отдавшие баллы Франции 
Каждая страна присуждала от 1 до 5 баллов пяти наиболее понравившимся песням.

Страны, получившие баллы от Франции

Примечания 

Страны на «Евровидении-1963»